Группу 2 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1980 составили сборные Австрии, Бельгии, Норвегии, Португалии и Шотландии. Путёвку в финальную часть получила сборная Бельгии, занявшая первое место.

Таблица группы 2

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Лучший бомбардир 
  Франсуа ван дер Эльст — 5 мячей

Примечания

Ссылки 
 Евро 1980 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Отборочный турнир